Teor kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Pulau Teor, ö, Moluckerna,

Italien 

 Teor, Rivignano Teor, ort och tidigare kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar